Прахов Адріян Вікторович (1846—1916) — російський мистецтвознавець, археолог та художній критик, професор Київського Імператорського університету Св. Володимира.
 Прахов Микола Адріянович (1873—1957) — художник і мистецтвознавець.

Див. також 
 Прахова (значення)
Російські прізвища